Сергей Климович:
 Климович, Сергей Иванович (1909—1946) — Герой Советского Союза.
 Климович, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский хоккеист.